Гаргальо:

 Гаргальо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Гаргальо, Пабло (1881—1934) — каталонский скульптор, близкий к кубизму.